Херон-Лейк:

 Херон-Лейк — город в округе Джексон, штат Миннесота, США.
 Херон-Лейк — тауншип в округе Джексон, Миннесота, США.